Anna Massey (ur. 1937) – angielska aktorka
 Anna Massey (dawniej Anna Olko) (ur. 1984) – polska lekkoatletka, tyczkarka